Pseudochelidon eurystomina és una espècie d'ocell de la família dels hirundínids (Hirundinidae) que habita principalment els boscos de la conca del Riu Congo, a la República del Congo, República Democràtica del Congo i Gabon.

Referències 

Hirundínids